Кре́пость может означать:

 Крепость — укреплённый оборонительный пункт.
 «Крепость» — в каббале одна из 10 сефирот.
 Крепость напитков — концентрация этилового спирта.

В настольных играх 
 Крепость (шахматы) — неприступная позиция, куда не могут проникнуть фигуры соперника.
 Крепость (сёги) — прочная защитная форма, затрудняющая атаку противника.

В музыке 
 «Крепость» — дебютный студийный альбом хип-хоп-группы ReЦiDiV.
 «Крепость» — санкт-петербургская художественная группа.

В истории 
 Крепость — в Российской империи сделка, совершаемая крепостным порядком (обычно фиксирующая переход прав собственности на недвижимость, как-то: купчие, дарственные, закладные); также любые письменные обязательства и договоры.
 Крепость — письменный акт, фиксировавший сделки на Руси (в России), например: купчая крепость (покупка-продажа), закладная крепость и так далее.
 «Крепость» — 46-пушечный корабль, входивший с 1699 по 1709 года в состав Азовского флота.

Топонимы 
 Крепость — район Даугавпилса.
 Крепость — село, Мокроусовский район, Курганская область, Россия.

В кинематографе 
 Крепость (фильм, 1978) — художественный фильм режиссёра Василия Паскару.
 Крепость (фильм, 1992) — фантастический фильм режиссёра Стюарта Гордона.
 Крепость 2: Возвращение — американский фильм режиссёра Джефа Мёрфи, являющийся продолжением киноленты «Крепость».
 Крепость (фильм, 2008) — художественный фильм режиссёра Рамиза Гасаноглу.
 Крепость — название 4-серийной расширенной телеверсии фильма «Брестская Крепость» (2010).
 Крепость: Щитом и мечом — российский анимационный фильм режиссёра Фёдора Дмитриева.
 Крепость (фильм, 2021) — американский фильм режиссёра Джеймса Каллена Брэссака.
 Крепость 2: Глаз снайпера  — американский фильм режиссёра Джоша Стернфельда, являющийся продолжением киноленты «Крепость».

В литературе 
 Крепость (роман) — роман российского писателя Петра Алешковского, лауреат премии "Русский Букер-2016".

Прочее 
 «Крепость» — общественный реабилитационный центр, созданный в России в 2020 году с целью защиты женщин от домашнего насилия.

См. также 
 Старая крепость
 Золотая крепость — приключенческий фильм 1974 года индийского режиссёра Сатьяджита Рая.
 Крепость на колёсах — советский фильм киностудии им. Довженко (1960 г.)
 Летающая крепость — многозначный термин, относящийся к большим и хорошо вооружённым летательным аппаратам.
 Крепкость — свойство объекта (прочность относительно внешних и внутренних воздействий).

